3 miejscowości w Polsce 
 Rynowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz 
 Rynowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez
 Rynowo – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez